Косицени има више значења:

 Косицени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Косицени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији